Малле — фамилия. Известные носители:

 Малле, Анатоль (1837—1919) — швейцарский железнодорожный инженер, изобретатель паровой компаунд-турбины для паровоза (1876), создатель паровоза системы Малле.
 Малле, Анна (1967—2006) — американская порноактриса.
 Малле, Оноре (ум. 1706) — французский кораблестроитель.
 Малле, Поль Анри (1730—1807) — швейцарский историк, первый переводчик «Эдды» на французский язык.
 Малле дю Пан, Жак (1749—1800) — французский журналист и публицист, автор выражения «suffrage universel» (всеобщее избирательное право).
 Малле-Жори, Франсуаза (1930—2016) — бельгийская и французская писательница.

 Другое
  — швейцарский футбольный клуб из Лозанны.

См. также 
 Маллет